Хемсе (населённый пункт) — населённый пункт в Швеции
 Хемсе (крепость) (Хемсё) — крепость в Швеции
 Хемсё (остров) — остров в Швеции
 Хемсе (секвенция) — силурийская карбонатная последовательность в геологических разрезах Северной Эстонии
 Хамсе (Хемсе) — балет
 Хемсе — фамилия:
 Хемсе, Ребекка — шведская актриса